Miejscowości w Rosji
 Zachod – dieriewnia w osiedlu wiejskim Czichaczowskoje rejonu bieżanickiego w obwodzie pskowskim
 Zachod – dieriewnia w wołoscie Michajłowskaja (osiedle wiejskie) rejonu łokniańskiego w obwodzie pskowskim
 Zachod – dieriewnia w wołoście Luszczikskaja (osiedle wiejskie) rejonu bieżanickiego w obwodzie pskowskim

 Zobacz też
 Zachód